Thomas Byrne ist der Name folgender Personen:

* Thomas Byrne (Politiker, 1917) (1917–1978), irischer Politiker
 Thomas Byrne, bekannt als Tommy Byrne (* 1958), irischer Autorennfahrer
 Thomas Byrne (Politiker, 1977) (* 1977), irischer Politiker (Fianna Fáil)
 Thomas Byrne (Schauspieler) (* 1997), britischer Schauspieler 
 Thomas Robert Byrne (1923–2009), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Ryan Byrne, US-amerikanischer Diplomat
 Thomas Sebastian Byrne (1841–1923), Bischof von Nashville